Hafstein puede referirse a las siguientes acepciones:

 Hannes Hafstein (1861–1922), primer ministro de Islandia. 
 Jóhann Hafstein (1915–1980), primer ministro de Islandia.